Километро Тресе има више значења:

 Километро Тресе (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Километро Тресе (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику